Ручьево — название населённых пунктов в России:

Ручьево — село в Курьинском районе Алтайского края
 Ручьево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.